Circoscrizione – termine generale per designare una parte definita del territorio di uno Stato, entro i cui confini è limitata la competenza di un organo
 Circoscrizione di decentramento comunale – nell'ordinamento italiano, un organismo istituito dal comune con competenza su una parte del suo territorio comprendente una o più frazioni contigue
 Circoscrizione giudiziaria – nell'ordinamento giudiziario italiano, è il territorio in cui un organo giurisdizionale esercita i poteri ad esso attribuiti dalla legge
 Circoscrizione elettorale